Javadi ist der Familienname folgender Personen:

 Ibrahim Javadi (* 1943), iranischer Ringer 
 Kiomars Javadi (1967–1987), iranischer Bürger